Het WTA-tennistoernooi van Hawaï (officieel Hawaii Open) van 2016 vond plaats van maandag 21 tot en met zondag 27 november 2016 in de Amerikaanse plaats Waipio op het Hawaïaanse eiland Oahu. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Het vierde reekshoofd, Catherine Bellis uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Chinese wildcard-speelster Zhang Shuai in twee sets. Bellis wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste Japanse duo Eri Hozumi en Miyu Kato won het toernooi. In de op vrijdag 25 november gespeelde finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Nicole Gibbs en Asia Muhammad in de match-tiebreak, na een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hawaï 2016
Hawaï